Metsaääre (Kehtna), een plaats in de Estlandse gemeente Kehtna, provincie Raplamaa
 Metsaääre (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa, provincie Raplamaa
 Metsaääre (Saarde), een plaats in de Estlandse gemeente Saarde, provincie Pärnumaa
 Metsaääre (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa